Batang ist

 ein Kreis im Autonomen Bezirk Garzê der Tibeter in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Batang (Garzê)
 eine Großgemeinde im Stadtbezirk Bishan der regierungsunmittelbaren Stadt Chongqing, siehe Batang (Bishan)
 eine koreanische Bezeichnung und Variante für die Schriftart Ming
 ein Fluss in Indonesien: Batang Hari
 eine Insel des indonesischen Alor-Archipels, siehe Batang (Insel)
 ein Verwaltungs- bzw. Regierungsbezirk in Indonesien, siehe Batang (Regierungsbezirk)
 und dessen Hauptstadt, siehe Batang (Zentraljava)